Mission (varietat d'olivera), principal varietat autòctona d'olivera dels Estats Units 
 The Mission pel·lícula guardonada amb la Palma d'or de Cannes, dirigida per Roland Joffé, estrenada el 1986 
 Toponímia:
 Mission (Dakota del Sud)
 Mission (Kansas)
 Mission (Oregon)
 Mission (Texas)
 Districte Mission, veïnat de San Francisco (Califòrnia, Estats Units)
 Mission Bend, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Mission Canyon, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Mission Hill, població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Mission Hills (Califòrnia)
 Mission Hills (Kansas)
 Mission Viejo, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Mission Woods, població dels Estats Units a l'estat de Kansas 
 Brevig Mission, població dels Estats Units a l'estat d'Alaska 
 Dwight Mission, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Russian Mission, població dels Estats Units a l'estat d'Alaska